Куерамаро има више значења:

 Општина Куерамаро (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куерамаро (Куерамаро, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику